Філіппенко — українське і білоруське прізвище, утворене від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії

А 

 Філіппенко Алекс (*1958) — американський астроном

В 
 Філіппенко Василь Юхимович (1936—1968) — радянський серійний убивця і ґвалтівник, який діяв у Ленінграді в районі Обвідного каналу.

О 
 Філіппенко Олександр Георгійович (*1944) — російський актор

Див. також 
 Філіпенко

Українські прізвища
Прізвища на -енко